Borgoratto heißen folgende italienischen Orte,
 Borgoratto Alessandrino, in der Provinz Alessandria (Piemont);
 Borgoratto Mormorolo, in der Provinz Pavia (Lombardei).